Mount Wise steht für:
 Mount Wise (Antarktika), Berg im Viktorialand, Antarktika
 Mount Wise (Plymouth), Kalksteinplateau in Plymouth, Vereinigtes Königreich